Nebra (Unstrut), een plaats in Saksen-Anhalt
 Nebra (district), een voormalig district dat is opgegaan in Burgenlandkreis (1994-2007)
 De Egyptische farao Raneb, ook wel Nebra genoemd
 José de Nebra, een Spaans componist
 Nebra (boek), een thriller van Thomas Thiemeyer
 Hemelschijf van Nebra